Neunkirchen kan syfta på:
 4216 Neunkirchen − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Frankrike 

 Neunkirchen-lès-Bouzonville – en kommun i departementet Moselle,

Tyskland 

 Neunkirchen am Sand – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Neunkirchen am Potzberg – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Neunkirchen am Main, ort, Bayern, Oberfranken, 
 Neunkirchen, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 
 Neunkirchen, Westerwald – kommun, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Neunkirchen, Bernkastel-Wittlich – kommun, Landkreis Bernkastel-Wittlich, 
 Neunkirchen, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Landkreis Neunkirchen – Saarland, 
 Neunkirchen (Saar) – kommun, Saarland, 
 Neunkirchen, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Neunkirchen am Brand – kommun i Landkreis Forchheim, Oberfranken, Bayern.

Österrike 

 Politischer Bezirk Neunkirchen, distrikt, Niederösterreich, 
 Neunkirchen (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen,